

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bzowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik 
 Bzowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto

Inne 
 Bzowiec – szczyt w Górach Złotych (Sudety Wschodnie)

Zobacz też 
 Bzów